

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Winl“ beginnt.

Winl 



Winle 
 Winley, Robert (1952–2001), US-amerikanischer Schauspieler
 Winley, Tanya, amerikanische Rapperin

Winlo 
 Winlock, Herbert E. (1884–1950), US-amerikanischer Ägyptologe
 Winlock, Joseph (1826–1875), US-amerikanischer Astronom und Mathematiker